Kirgou est un toponyme du Burkina Faso qui peut faire référence à :

 Kirgou, commune dudépartement de Sebba dans la province du Yagha, dans la région du Sahel ;
 Kirgou-Gourma, commune rurale du département de Foutouri dans la province de la Komondjari, dans la région de l'Est ;
 Kirgou-Peulh, commune rurale du département de Foutouri, dans la province de la Komondjari dans la région de l'Est.

Homonymie de toponyme